Molekulska formula -{C15H17Cl2NO2}- se može odnositi na:

 Bemesetron
 Dihloropan